

Patronymes 
Loktionov (masculin ; ) ou Loktionova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Loktionov (1990-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe